Carne cruda all'albese – altro nome del carpaccio, pietanza a base di carne cruda
 Albese con Cassano – comune della provincia di Como
 Associazione Sportiva Albese Calcio – squadra di calcio principale della città di Alba